Рони — имя.

Персоналии 
 Рони (род. 1977) — прозвище бразильского футболиста (нападающий) Рониэлитона Перейра дус Сантуса.
 Рони (род. 1995) — прозвище бразильского футболиста (нападающий) Рониэлсона да Силвы Барбозы.
 Рони, Вилли (1910—2009) — французский фотограф.
 Рони, Жозеф (младший) (1859—1948) — французский писатель.
 Рони, Жозеф (старший) (1856—1940) — французский писатель.
 Рони, Леон де (1837—1914) — французский ориенталист и этнолог; основатель международных конгрессов ориенталистов.

Другое 
 Рони — главный персонаж повести «Рони, дочь разбойника» шведской писательницы Астрид Линдгрен.
 Рони — район местного управления в штате Джигава.